Haiyan peut désigner :
 Le xian de Haiyan, une subdivision administrative de la province du Qinghai en Chine ;
 Le xian de Haiyan, une subdivision administrative de la province du Zhejiang en Chine ;